Биг-Сур () — местность в Калифорнии (США).

 «Биг-Сур» — роман (1962) Джека Керуака.
 «Биг-Сур» — экранизация (2013) одноимённой повести.

См. также 
  — повесть (1965) Ричарда Бротигана.
  — проходил в Биг-Суре с 1964 по 1971 год.
  — документальный музыкальный фильм 1971 года.
 macOS Big Sur — операционная система для персональных компьютеров.